Аграф может означать:

 Аграф (украшение) — украшение.
  — металлическая скоба для скрепления каменных блоков.
  — замковый камень в архивольте арки.
 Аграф (садово-парковое искусство) — орнаментальный мотив типа розетки в центре партера, цветника, из сходящихся к центру изогнутых линий — лучей, дорожек.
 Аграф (издательство) — издательство.

См. также 
 Аграфа (значения)
 Крючок (застёжка)
 Скоба
 Фибула